

Patronyme 

 Luis de Góngora y Argote (1561-1627), poète et dramaturge baroque espagnol ;
 Daniel Argote (1910-1944), instituteur et résistant français ;
 Juan Argote (1906-), footballeur bolivien ;
 Ivan Argote (1983-), artiste visual colombien.

Toponyme 

 Argote, concejo espagnol du comté de Treviño.